Аббт — немецкая фамилия, известные носители:

 Аббт, Бенедикт (1768—1847) — немецкий теолог.
 Аббт, Томас (1738—1766) — немецкий философ, писатель.